Царство сунца је појам који може да се односи на:

 Царство сунца (роман) - роман Џејмса Баларда из 1984. године;
 Царство сунца (филм) - екранизација горепоменутог романа редитеља Стивена Спилберга из 1987. године;